Григо́рий Адо́льфович Ланда́у (1877— 15 ноября 1941) — российский журналист и политический деятель.

Биография 
Родился в семье издателя и журналиста Адольфа Ефимовича (Арона Хаймовича) Ландау. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Сотрудничал с газетами «Восход», «Наш день», «Вестник Европы», «Северные записки». Член ЦК партии кадетов. Один из руководителей еврейской демократической группы.

С 1919 года жил в Германии. Был заместителем редактора газеты «Руль» (1922—31 гг.).

В Латвии с 1933 года. Сотрудник газеты «Сегодня». Автор трудов по международным отношениям, литературоведению, философии.

В 1940 году арестован. Погиб в лагере Усольлаг (АМ-244), Молотовской области, лагерный номер — 60727. Похоронен на кладбище поселка Сурмог Соликамского района Пермской области, недалеко от города Соликамска.

О нём 
Фёдор Августович Степун в книге «Бывшее и несбывшееся» оставил воспоминания о Ландау:
Природа наделила Григория Адольфовича Ландау блестящими дарованиями, но жизнь жестоко насмеялась над его даровитостью: то немногое, что он написал, мало до кого дошло и мало на кого произвело должное впечатление.
…
Причину литературной неудачи Григория Адольфовича надо прежде всего видеть в том, что он был чужаком решительно во всех лагерях.

Произведения 
 Польско-еврейские отношения (сочинение, 1915)

 Сумерки Европы. (эссе) — Берлин, издательство «Слово», 1923

 Эпиграфы (сборник афоризмов). Берлин, 1927

Примечания

Ссылки 

 Валерий Гессен Г. А. Ландау: необходимые уточнения «Вестнике Еврейского университета в Москве», С. 189—192 № 3 1994
 Израиль Петров ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЕВРЕЙ «ЛЕХАИМ»
 Валерий Гессен Г. А. ЛАНДАУ: АРЕСТ В РИГЕ И СМЕРТЬ НА УРАЛЕ «ЛЕХАИМ»
 Цимбаев Н. И. Михаил Гершензон и Григорий Ландау: спор и согласие (историософия на развалинах империи) // Мировой кризис 1914—1920 годов и судьба восточноевропейского еврейства. М.: РОССПЭН,2005. С.369-384.

Персоналии по алфавиту
Кадеты
Журналисты по алфавиту
Журналисты Латвии
Русские эмигранты первой волны в Латвии
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Репрессированные в СССР
Заключённые Усольлага
Родившиеся в 1877 году
Умершие 15 ноября
Умершие в 1941 году
Похороненные в Пермском крае
Журналисты СССР
Умершие в Усольлаге